Alba eller ALBA kan syfta på.

 Alba (bokförlag) – ett svenskt bokförlag
 Alba (geologi) – en geologisk tidsåler i kreta
 Alba (kyrkotextil) – en mässkjorta
 Alba.nu – en webbtidning
 Alba (sång) – en medeltida trubadursång
 M/Y Alba – en svensk veteranbåt
 ALBA Berlin – en basketklubb från Berlin
 ALBA (latinamerikansk organisation) – en organisation i Latinamerika

Personer 
 Alba (namn) – ett förnamn
 Alba August - (1993–) Svensk-dansk skådespelare och sångerska
 Jessica Alba (1981–),  en amerikansk skådespelare och affärskvinna
Fernando Álvarez de Toledo Alba (1507–1582), en spansk statsman och militär
Hertiginnan av Alba – flera

Geografi

Italien 

 Alba, Italien, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 
 Republiken Alba – en stat proklamerad av Napoleon i april 1796

Rumänien 

 Alba (județ), län, 
 Alba (ort i Rumänien, Botoșani), Comuna Hudeşti, 
 Alba (ort i Rumänien, Tulcea), Comuna Izvoarele,

Spanien 

 Alba (kommun i Spanien, Aragonien), 
 Alba (kommunhuvudort i Spanien, Aragonien), 
 Hertigdömet Alba – ett hertigdöme i västra Spanien

Storbritannien 

 Alba (land), det skotsk-gaeliska namnet på Skottland,

USA 

 Alba, Missouri, ort, Jasper County, 
 Alba, Texas, ort, Wood County, 
 Alba, Michigan, ort, Antrim County, 
 Alba, Pennsylvania, ort, Bradford County, 

Robotskapade Rumänienförgreningar